AXK steht für:
 African Express Airways (ICAO-Code)
 Flughafen ʿAtaq im Jemen (IATA-Code)

Abkürzung